Ḥarakat an-Nahḍa bezeichnet:

 Ennahda (Tunesien)
 Nahda-Bewegung (Algerien)